Le bistre est une substance brune et la couleur qui en dérive.
 En fumisterie, le bistre est une variété de suie, qui peut s'accumuler dans les conduits de cheminées, à l'origine d'incendies.
 Dans les arts graphiques, le bistre est une couleur brunâtre originellement obtenue par un mélange de suie et d'eau.